Табризи ловуез (Тебризские бриллианты, ) — кондитерские изделия в форме ромба из Тебриза, столицы провинции на северо-западе Ирана. Его основными ингредиентами являются сахар,  и шафран.

Рецепт блюда 
Смешайте воду и сахар и дайте им закипеть, постоянно помешивая. Затем добавьте шафран и перестаньте нагревать сироп. Смешайте сироп так, чтобы он потерял стекловидный вид. Понемногу добавляйте  в сироп, перемешивая его. Прекратите добавлять порошок, как только смесь превратится в пасту, похожую на вязкую мякоть, которая не прилипает. Разверните вощёную бумагу на противень и равномерно вылейте мякоть, затем посыпьте поверхность ловуеза орехами и вдавите их вниз. Охладите в течение примерно трёх-четырёх часов. Затем нарежьте печенье ловуез ромбами.

См. также 
 Список миндальных блюд

Примечания 

Блюда из миндаля
Иранские десерты
Азербайджанская кухня